La Promesse de l’aube ist der Originaltitel folgender Werke:

 Erste Liebe – letzte Liebe, Roman des französischen Schriftstellers Romain Gary aus dem Jahr 1960
 Frühes Versprechen (2017), französisch-belgischer Film von Éric Barbier
 Versprechen in der Dämmerung, französisch-amerikanischer Film von Jules Dassin aus dem Jahr 1970